Władysław Feliks Kański (1893–1968) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych, komendant Komendy Rejonu Uzupełnień Gniezno
 Władysław Kański (1900–1939) – major artylerii Wojska Polskiego, dowódca Morskiego Dywizjonu Artylerii Lekkiej